Il presidente del Borgorosso Football Club, film
Borgorosso Arenzano, squadra di calcio